Tschan steht für:

 Tschan (Einheit), altes chinesisches Längenmaß
 Tschan (Glocke), ein Glockentyp

Tschan ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Tschan (1844–1908), österreichischer Anwalt und Abgeordneter
 Jürgen Tschan (* 1947), deutscher Radrennfahrer
 Lilian Tschan (* 1979), deutsche politische Beamtin
 Patrick Tschan (* 1962), Schweizer Schriftsteller
 Urs Jakob Tschan (1760–1824), Schweizer Jesuit und Luftfahrtpionier

Siehe auch:
 Tschannen
 Chan (Begriffsklärung)
 Can